Коси () — родовий герб, який належав польським та українським шляхетський родинам

Села:
 Коси — Вінницька область, Чернівецький район
 Коси — Одеська область, Подільський район